Neuer Keynesianismus kann die deutsche Übersetzung folgender ökonomischer Schulen sein:

 Neukeynesianismus
 Neokeynesianismus